Osoby o tym nazwisku:
 Josef Stalder – szwajcarski gimnastyk, olimpijczyk
 Kurt Stalder – szwajcarski duchowny i teolog starokatolicki